Bustamente ist der Familienname folgender Personen: 

 Abelardo Bustamante (1888–1934), chilenischer Maler und Bildhauer
 Francisco Bustamente (1908–1983), mexikanischer Sportschütze
 Ricardo Bustamente (1901–??), argentinischer Wasserballspieler

Siehe auch:
 Bustamante